Venla ist:

 ein internationaler Orientierungslaufwettbewerb in Finnland, siehe Jukola
 ein finnischer Fernsehpreis, siehe Venla (Fernsehpreis)
 ein weiblicher finnischer Vorname, siehe Venla (Vorname)